Soy - to płyta hiszpańskiego piosenkarza Julio Iglesiasa wydana w 1973 roku.

Lista utworów 

Albumy Julio Iglesiasa
Albumy muzyczne wydane w roku 1973